Isabella av Portugal, född 1397 i Évora, död 1471 i Dijon, var en hertiginna av Burgund, gift 1429 med hertig Filip III av Burgund. Hon var dotter till Johan I av Portugal och Filippa av Lancaster. Hon var vid flera tillfällen mellan 1432 och 1457 ställföreträdande regent i makens frånvaro.

Bakgrund
Isabella utbildades i språk, matematik, vetenskap och statskunskap och talade latin, franska, engelska och italienska. Hon fick 1416 ett äktenskapsförslag av Henrik V av England, men förhandlingarna ledde ingenstans. Hon var då äldre än brukligt för kunglig brudar. Hon tog moderns död hårt och ägnade sig åt sömnad och sång. Hennes äktenskap med Filip III arrangerades eftersom Filip behövde en arvinge, och ville sluta en äktenskapsallians med en brud med engelska kontakter. Isabella hade en engelsk mor som fött många barn, och hon uppfyllde därför kraven. Det burgundiska Flandern och Portugal hade också goda handelsförbindelser. Förhandlingarna började 1428, och vigseln skedde per procura i Portugal 24 juli 1429 och i parternas närvaro 7 januari 1430 i Sluys. Bröllopet firades sedan med tornerspel i Brygge . På Isabellas begäran satt endast kvinnor och präster vid hennes bord.

Hertiginna av Burgund
Äktenskapet blev olyckligt, och Isabella plågades av Filips öppna otrohet. Filip hade ingen officiell mätress, men flirtade öppet med hovdamerna, hade många olika älskarinnor placerade i olika hus, många utomäktenskapliga barn och kunde till och med rida med kvinnor framför sig på sadeln. Isabella beskrivs som intelligent, politiskt ambitiös och diplomatiskt begåvad, men också som strikt och befallande, och hon hade svårt att anpassa sig till det burgundiska hovet, som vid denna tid var det mest extravaganta i Europa och där hon ansågs påminna om en nunna. Hon blev dock känd som en kulturmecenat, omgav sig med poeter och artister och grundade flera stipendier. 
Isabella grundade flera kloster, religiösa stiftelser och sjukhus; hon grundade St Jacob's Hospital i Lille 1432 och införde Fransickanerorden i Amsterdam 1462.

Politisk aktivitet
År 1432 var hon regent i Flandern, med säte i Coudenberg i Bryssel , under Filips frånvaro i franska Burgund. Isabella fortsatte att fungera som ställföreträdande regent under vid makens frånvaro under hans regeringstid; hon var återigen regent 1441-43. År 1439 skötte hon förhandlingarna med England om att återuppträtta klädeshandeln mellan länderna, som hade en stor betydelse för ekonomin men som hade avbrutits under kriget 1436-39. Det burgundiska hovet befann sig under makens regeringstid ständigt på resa, vanligen mellan Brygge, Bryssel, Dijon, Hesdin och Lille. År 1444 fick Isabella fullmakt från maken att sköta förhandlingarna med Hollands städer, som då befann sig på randen av ett uppror, och lyckades klara av sitt uppdrag framgångsrikt.

Hon hade också inflytande över sin son. Hon arrangerade också äktenskap, främst det mellan hennes son och Katarina av Frankrike och det mellan Maria av Geldern och Jakob II av Skottland . År 1457 tog hon sin sons parti mot maken under deras konflikt och lämnade hovet. Hon bosatte sig då med 15 hovdamer i Château de la Motte-au-Bois i franska Flandern.

Referenser 

 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Isabella

Portugisiska prinsessor
Franska hertiginnor
Födda 1397
Avlidna 1471
Kvinnor
Kvinnliga regenter under 1400-talet